Schnaupping ist der Ortsname von

 Schnaupping (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding, Bayern
 Schnaupping (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Erding, Bayern